Il doppio del torneo di tennis Qatar Total Open 2004, facente parte del WTA Tour 2004, ha avuto come vincitrici Svetlana Kuznecova e Elena Lichovceva che hanno battuto in finale Janette Husárová e Conchita Martínez 7–6(4), 6–2.

Teste di serie 

 Liezel Huber /  Ai Sugiyama (semifinali)
 Svetlana Kuznecova /  Elena Lichovceva (campionesse)

 María Vento-Kabchi /  Angelique Widjaja (primo turno)
 Janette Husárová /  Conchita Martínez (finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Qatar Total Open 2004